Класифіка́ція валю́т (КВ) — українська національна статистична класифікація, підготовлена відповідно до міжнародного стандарту ISO 4217.

На поточний момент (квітень 2017 р.), в Україні діє статистична класифікація, затверджена 31 грудня 2014 р., підготовлена відповідно до ДСТУ ISO 4217:2010; водночас, найсвіжіша редакція міжнародного стандарту — ISO 4217:2015, а оригінальний список діючих кодів востаннє оновлювався 1 січня 2017 р.

Історія та опис 
Вперше класифікація валют, підготовлена відповідно до ISO 4217 (6-го видання, опублікованого 15.08.2001 р.), набула чинності в 2002 р. як національна статистична класифікація на заміну скасованого Держстандартом державного класифікатора валют ДК 006-96.

КВ використовується для обміну інформацією, обліку та статистики у зовнішній торгівлі, банківських та фінансових сферах у тих випадках, коли потрібно скористатися кодовою формою позначення валют.

КВ запроваджує міжнародні коди для позначення валют, які відповідають міжнародному стандарту ISO 4217 «Коди для подання валют і фондів» та відповідному національному стандарту ДСТУ ISO 4217.

Об'єктом класифікації є національні валюти зазначених у міжнародному стандарті ДСТУ ISO 3166 держав світу.
Національна статистична класифікація валют має два види кодів:
 тризначний цифровий;
 тризначний літерний (на основі латинської абетки).
Літерний код складається у більшості випадків з визначеного міжнародним стандартом ISO 3166 двозначного коду «Альфа-2» (див. ISO 3166-1) та першої літери назви національної валюти.

Структурно класифікація складається з трьох блоків: коду; назви валюти українською та англійською мовами.

Хронологія в Україні:
 До 1 січня 1997 р. діяв «Общесоюзный классификатор валют» (ОКВ).
 З 1 січня 1997 р. до 1 липня 2002 р. діяв Державний класифікатор України (ДК) ДК-006-96 «Класифікатор валют» (КВ), затверджений наказом Держстандарту України № 160 від 18.04.96 р.
 З 1 липня 2002 р. до 1 січня 2011 р. діяла Класифікація валют згідно з Наказом Державного комітету статистики України № 260 від 08.07.2002.
 З 1 січня 2011 р. до 1 січня 2015 р. діяла Класифікація валют згідно з Наказом Державного комітету статистики України № 528 від 22.12.2010.
 З 1 січня 2015 р. почала діяти Класифікація валют згідно з Наказом Державної служби статистики України № 416 від 31.12.2014.

Перелік діючих кодів

Див. також 
 Класифікатор іноземних валют НБУ
 Валюта
 Грошова одиниця
 Банківські метали

Примітки

Джерела

Посилання 
 

!
Класифікація
Списки скорочень